Gloria Rojas Ruiz, política española.
 Gloria Rojas Villegas,  directora del departamento de Botánica Museo Nacional de Historia Natural de Chile.